Ženská čtyřhra Abierto Mexicano Telcel 2019 probíhala na přelomu února a března 2019. Do deblové soutěže acapulského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl pár Tatjana Mariová a Heather Watsonová, jehož členky nestartovaly společně. Watsonová se rozhodla turnaje nezúčastnit. Spoluhráčkou Mariové se stala Christina McHaleová, s níž skončila ve čtvrtfinále na raketách Listerové s Voráčovou.

Vítězem se stal nenasazený bělorusko-čínský pár Viktoria Azarenková a Čeng Saj-saj, který ve finále hladce zdolal americko-mexické turnajové trojky Desirae Krawczykovou s Giulianou Olmosovou po dvousetovém průběhu 6–1 a 6–2. Obě šampionky si do žebříčku WTA připsaly 280 bodů a získaly premiérovou společnou trofej. Čengová vybojovala čtvrtý deblový titul na okruhu WTA Tour a pro Azarenkovou to bylo sedmé takové turnajové vítězství i první od narození jejího syna v prosinci 2016.

Nasazení párů 

  Irina Baraová /  Mihaela Buzărnescuová (1. kolo)
  Dalila Jakupovićová /  Irina Chromačovová (čtvrtfinále)
  Desirae Krawczyková /  Giuliana Olmosová (finále)
  Alexa Guarachiová /  Sabrina Santamariová (1. kolo)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Abierto Mexicano Telcel 2019